Thomas Lagerman kan syfta på:

* Thomas Lagerman (1929–2008), svensk sjömilitär
 Thomas Lagerman (född 1973), svensk filmklippare